Флаг муниципального образования Васи́льевский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 февраля 2012 года решением Совета депутатов Васильевского сельсовета № 19-46 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7545.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое горизонтально (в отношении 7:3) на две части: верхнюю, разделённую вертикально на равные части красного и голубого цвета, и нижнюю жёлтого цвета. В середине верхней части полотнища — летящий влево орёл с распростёртыми крыльями. В середине жёлтой части полотнища — красная многолучевая звезда из герба Васильевского сельсовета».

Обоснование символики 
Современная территория Васильевского сельсовета (земли которого входили в состав Енисейской губернии, а в настоящее время — Красноярского края) с конца XIX века заселялась в основном переселенцами из Орловской губернии. Этот исторический факт положен в цветовое решение флага Васильевского сельсовета, разделённого на красный (цвет поля герба Енисейской губернии и Красноярского края) и синий (цвет поля герба Орловской губернии) цвета.

Орёл, покрывший своими крыльями обе части флага, помимо смыслового значения (орёл — основная фигура Орловской губернии) приобретает и символический смысл, как бы объединяя Центральную Россию с Сибирью в единое целое. Орёл — частая фигура на гербах Сибири. Многие сибирские остроги имели в своих печатях (а позже и в гербах) изображение летящего орла. Орёл — символизирует храбрость, величие и власть, а его направление полета и распростёртые крылья — стремление вперёд, олицетворяет способность человека преодолевать трудности.

Жёлтая часть полотнища с красной звездой-искрой — аллегория созревшего урожая на полях Васильевского сельсовета, выращенного тружениками ЗАО «Искра», предприятия сельскохозяйственного назначения (производство зерна). Звезда — символ путеводности, устремлённости в будущее.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением звёзд